Warenlegung ist ein Begriff für die Gesamtheit  aller  Regeln und Vorschriften, die notwendig sind, um die Produkte eines Unternehmens nach den jeweils gängigen visuellen, verkäuferischen und logistischen Gesichtspunkten im Verkaufsraum unterzubringen.

Siehe auch 
 Handelspsychologie

Distributionspolitik